Манио́тис () — греческая фамилия. Известные носители:

  (род. 1951) — греческий писатель.
 Маниотис, Иоаннис (в монашестве Хризостом; род. 1968) — митрополит Аттикийский.